Fétigny, ancienne commune française du Jura
 Fétigny, commune suisse du canton de Fribourg